Sun Valley Lake ist der Name folgender Stauseen in den Vereinigten Staaten:

 Sun Valley Lake (Connecticut), im Tolland County, Bundesstaat Connecticut
 Sun Valley Lake (Iowa), im Ringgold County, Bundesstaat Iowa
 Sun Valley Lake (Ohio), im Ross County, Bundesstaat Ohio
 Sun Valley Lake (Pennsylvania), im Monroe County, Bundesstaat Pennsylvania
 Sun Valley Lake (West Virginia), im Summers County, Bundesstaat West Virginia

Sun Valley Lake 
ist der Name der Ortschaft Sun Valley Lake (Ort, Iowa) am gleichnamigen See im Ringgold County